Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Richard Fromberg e Brad Pearce che hanno battuto in finale Brian Garrow e Sven Salumaa 6-2, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Steve DeVries /  Bret Garnett (primo turno)
 Brian Garrow /  Sven Salumaa (finale)

 Martín Jaite /  Alberto Mancini (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Royce Deppe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Schenectady Open 1990